Internetadresse bezeichnet:
 Domain (Internet)
 Uniform Resource Locator (URL)
 Uniform Resource Identifier (URI)
 IP-Adresse